Laxå (gemeente), een Zweedse gemeente
Laxå (plaats), een plaats in deze gemeente